Алексе́й Некра́сов: Некрасов, Алексей Анатольевич (1981—2000) — гвардии рядовой 6-й роты.
 Некрасов, Алексей Владимирович (род. 1987) — российский гребец.
 Некрасов, Алексей Всеволодович (1933—2008) — российский учёный-океанолог.
 Некрасов, Алексей Дмитриевич (1874—1960) — русский и советский зоолог, эмбриолог, историк науки и переводчик.
 Некрасов, Алексей Иванович (1885—1950) — русский искусствовед, историк и теоретик архитектуры.
 Некрасов, Алексей Михайлович (1933—1968) — советский работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Некрасов, Алексей Петрович (1852 — ?) — русский военачальник, генерал-майор.

Примечания